

Андалусія — місто, штат Алабама
 Андалусія — селище, штат Іллінойс